Мишковци () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Мишковцах проживало 782 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 719 человек (91,94 %);
 хорваты — 46 человек (5,88 %);
 югославы — 7 человек (0,89 %);
 мусульмане — 7 человек (0,89 %);
 другие — 3 человека (0,38 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской